Омонзе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на схід від Парижа, 115 км на південний схід від Меца, 25 км на схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Омонзе і Гранж-сюр-Волонь було об'єднано в новий муніципалітет Гранж-Омонзе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 211 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 489,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Омонзе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Омонзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вогези